Andrew Young (ur. 12 lutego 1992 w Huntly) – brytyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Huntly Nordic Ski Club.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Andrew Young po raz pierwszy pojawił się 1 marca 2006 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie w zawodach Citizen Race w sprincie stylem dowolnym zajął ósme miejsce. W 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand, gdzie był siedemnasty w sztafecie, a rywalizacji na dystansie 10 km stylem dowolnym nie ukończył. Jeszcze trzykrotnie startował na imprezach tego cyklu, zajmując między 25. miejsce podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku. Był też między innymi dwunasty w sprincie techniką dowolną oraz szesnasty w biegu łączonym na 30 km oraz biegu na 15 km techniką dowolną na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 13 grudnia 2008 roku w Davos, gdzie zajął 77. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył pięć lat później, 15 grudnia 2013 roku w tej samej miejscowości, zajmując 29. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na podium zawodów pucharowych po raz pierwszy stanął 19 grudnia 2015 roku w Toblach, sprint stylem dowolnym na trzeciej pozycji. Uplasował się tam za Włochem Federico Pellegrino oraz Simeonem Hamiltonem z USA.

W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajął 60. miejsce w sprincie klasykiem oraz 72. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych cztery lata później igrzysk olimpijskich w Soczi zajął 42. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz 37. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Zajął również 40. miejsce w sprincie stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Falun w 2015 roku.

Jego siostra Sarah również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Szkoccy sportowcy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992